Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова були чинними чемпіонками, але змушені були знятися через травму гомілковостопоного суглобу у Хінгіс.

Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд виграли титул, у фіналі перемігши пару Сандрін Тестю і Роберта Вінчі з рахунком 6–3, 2–6, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

Zurich Open
Парний розряд